Дамп'є́рр-ан-Крот () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 98 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 208,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дамп'єрр-ан-Крот на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дамп'єрр-ан-Крот на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер